Szkice węglem – nowela Henryka Sienkiewicza
 Szkice węglem – film z 1956